Жа́гарс (; в русском варианте также ) — латышская фамилия.
 Жагарс, Андрейс (1958—2019) — латвийский актёр, театральный режиссёр, ресторатор.
 Жагарс, Эрик (1935—2022) — советский, латвийский историк, педагог, заслуженный деятель культуры Латвийской ССР.